SWL steht für:
 Safe Working Load, siehe Tragfähigkeit (Technik)
 Short Wave Listener, Kurzwellenhörer, siehe Funkamateur#SWL
 Sonderwaffenlager
 Stadtwerke Bad Langensalza
 Stadtwerke Leipzig

swl steht für:
 Svenskt teckenspråk (ISO-639-3-Code), schwedische Gebärdensprache

Abkürzung